Puede referirse a:
 Fernando Jiménez futbolista costarricense;
 Fernando Jiménez del Oso, psiquiatra y periodista español;
 Fernando Jiménez Latorre, economista español;
 Fernando Jiménez de Gregorio, historiador, geógrafo, arqueólogo y escritor español;
 Fernando Jiménez Fernández, pintor español;